David Ghislain Emile Gustave de Mevius (Brussel, 27 april 1834 - Elsene, 11 januari 1877) was gouverneur van de provincie Namen.

Geschiedenis
 In 1562 verleende keizer Ferdinand I een wapenschild en de machtiging om lenen te verheffen aan Joachim Mevius, licentiaat in de rechten.
 In 1665 verhief de Regentschapsraad in Stockholm David Mevius in de adel, met vergunning om zijn naam door een adellijk partikel te laten voorgaan.

Levensloop
Gustave de Mevius was provincieraadslid voor Namen toen hij in 1871 in de Belgische erfelijke adel werd opgenomen, met de titel baron, overdraagbaar op al zijn afstammelingen.

Hij was een zoon van Philippe de Mevius en Eugénie Willems, zus van Edmond Willems, de brouwmeester van de brouwerij Artois. Hij trouwde in Sint-Gillis in 1854 met Léonie Bosquet (1835-1923), dochter van Gustave Bosquet, raadsheer bij het hof van beroep in Brussel. Het echtpaar kreeg een dochter en twee zoons.

Hij werd in 1876 gouverneur van de provincie Namen, maar overleed al na enkele maanden.

De oudste zoon, Eugène de Mevius (1857-1936), werd senator. Door zijn huwelijk met Fanny Willems, werd hij erfgenaam en aandeelhouder van de Brouwerij Artois, net zoals de familie Spoelberch, van wie een telg met een zus van Fanny trouwde. Met afstammelingen tot heden, onder meer zijn achterkleinzoon Grégoire de Mévius, autorallyrijder.

De tweede zoon, Philippe David Paul de Mevius (1859-1896), trouwde in Brussel in 1883 met gravin Madeleine de Renesse (1862-1923). Ze kregen drie dochters, met als laatste naamdraagster Adrienne de Mevius (1885-1980).

Literatuur
 Généalogie Mevius, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1872.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1994, Brussel, 1994.

Mevius, G
Gouverneur van Namen